Olbia (griechisch ) ist in der Geografie:

 Olbia (Schwarzes Meer), Stadt an der nördlichen Schwarzmeerküste
 Olbia (Hyères), griechische Koloniestadt in Südfrankreich
 Olbia (Sardinien), Stadt auf Sardinien
 Olbia (Lykien), Stadt in Lykien
 Olbia (Bithynien), Stadt am Golf von İzmit, möglicherweise identisch mit Astakos
 Olbia (Mythologie), eine Nymphe, namengebend für die bithynische Stadt 
 Olbia (Kilikien), Stadt in der Kilikien
 Olbia (Libyen), Stadt in der Kyrenaika
 Titularbistum Olbia, auf ein Bistum dieser Stadt zurückgehendes Titularbistum der römisch-katholischen Kirche